Pietschmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Viktor Pietschmann
 M. Pietschmann

Robotskapade auktorsförkortningar